El nombre Los padrinos mágicos, según el contexto, puede referirse a:

 La serie animada.
 La primera película de la serie, ¡Abracatástrofe!.
 La segunda película de la serie, Cazadores de canales.
 La tercera película de la serie, ¡Se acabó la escuela! El musical.
 La cuarta película de la serie, Ídolo mágico.
 La quinta película de la serie, Bebé mágico.
 La sexta película de la serie Wishology.
 La película live-action basada en la serie animada.
 La historieta mexicana basada en la serie animada.
 La serie de televisión web distribuida por Paramount+.

Los padrinos mágicos